Heiligenmühle ist ein Gemeindeteil der Gemeinde Leinburg im Landkreis Nürnberger Land (Mittelfranken, Bayern).

Geografie 
Die Einöde liegt südlich von Leinburg und östlich der Autobahn A 3 in der Nähe der Straße von Leinburg nach Brunn. Im Süden fließt der Haidelbach, ein rechter Zufluss des Röthenbachs, an der Mühle vorbei. Der ganzjährig geöffnete Campingplatz steht sowohl für Dauercamper als auch für Touristikgäste offen. Er liegt etwas abgeschieden neben der Mühle.

Geschichte 
Durch die zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Königreich Bayern durchgeführten Verwaltungsreformen wurde Heiligenmühle mit dem zweiten Gemeindeedikt zum Bestandteil der Ruralgemeinde Leinburg.

Literatur

Weblinks 

 
 Heiligenmühle im BayernViewer (abgerufen am 15. November 2017)
 Heiligenmühle auf historischer Karte (abgerufen am 15. November 2017)
 Campingplatz Heiligenmühle (abgerufen am 15. November 2017)

Einzelnachweise 

Ortsteil von Leinburg
Ort im Landkreis Nürnberger Land
Einzelsiedlung